Die Memphis Open 2016 sind ein Tennisturnier, das vom 8. bis 14. Februar 2016 in Memphis stattfand. Das Tennisturnier war Teil der ATP World Tour 2016 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Rotterdam das ABN AMRO World Tennis Tournament und in Buenos Aires die Argentina Open gespielt. Ersteres zählt zur Kategorie ATP World Tour 500, während die Turniere in Memphis und Buenos Aires solche der Kategorie ATP World Tour 250 sind.

Vorjahressieger Kei Nishikori verteidigte seinen Titel und gewann damit seinen vierten Titel in Memphis in Folge. Vier Siege bei einem Turnier in Folge gelangen von den derzeit aktiven Spielern sonst nur Novak Đoković, Roger Federer und Rafael Nadal. Im Finale besiegte er den 18-jährigen Lokalmatadoren Taylor Harry Fritz in zwei Sätzen mit 6:4, 6:4. Fritz schaffte seinen ersten Finaleinzug in seinem gerade mal dritten ATP-Turnier; zum Vergleich: Đoković brauchte dafür 24 Turniere. Im Doppel verteidigten Mariusz Fyrstenberg und Santiago González ihren Titel. Nachdem sie im Halbfinale noch drei Matchbälle in einem 28-Punkte-Match-Tiebreak hatten abwehren müssen, setzten sich der Pole und der Mexikaner im Finale gegen Steve Johnson und Sam Querrey mit 6:4, 6:4 durch. Sie gewannen damit ihren 18. bzw. elften Titel im Doppel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 618.030 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 693.425 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 6. bis 7. Februar 2016 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für die Teilnahme am Hauptfeld des Turniers.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen (Preisgelder für den Doppelwettbewerb pro Team).

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF;74 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 106 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 109 kB)

Einzelnachweise 

ATP World Tour 2016
Tennisturnier in Memphis (Tennessee)